La communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone est une communauté de communes française, située dans le département du Gers.

Historique 
La communauté de communes est issue de la fusion des communautés de communes de l'Arrats-Gimone et des Coteaux de Gimone au .

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Liste des Présidents successifs

Compétences

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Liste des intercommunalités du Gers

Liens externes 
 
 Sur le site du Pays Portes de Gascogne

Coteaux Arrats Gimone